Ribbit est un programme d'échecs.
 Ribbit! est un jeu vidéo
 Ribbit est un film.